Nickels bezeichnet

 Nickels (Restaurant), Franchisekette, die von der Popsängerin Céline Dion gegründet wurde
 Nickels (Software), Open-Source E-Learning-Software
 Die drei Nickels, ein Gesangs- und Instrumentaltrio der Nachkriegszeit, benannt nach seinem Leiter Herbert Langnickel.

Nickels ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Nickels (1881–1944), luxemburgischer Politiker und Diplomat
 Christa Nickels (* 1952), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Ferdinand Nickels (1811–1893), fränkischer Jurist und Abgeordneter
 Gregory J. Nickels (* 1955), Bürgermeister von Seattle
 Rudolf Nickels (1926–2005), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (CDU)

Siehe auch:
 Nickel (Begriffsklärung), Nicols, Nichols, Nicholls